
Termin -{ANH}- ima više značenja.
 Atriopeptin, hormon
 -{Alajnihah Airways}-, ICAO kod preduzeća